Жиляев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жиляев, Александр Петрович (1959—2020) — советский, затем российский учёный-физик.
 Жиляев, Арсений Александрович (род. 1984) ― художник и куратор, теоретик современного искусства.
 Жиляев, Григорий Захарович (1911—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Жиляев, Евгений Анатольевич (род. 1973) — казахстанский ватерполист.
 Жиляев, Евгений Георгиевич (род. 1948) — генерал-лейтенант медицинской службы.
 Жиляев, Константин Павлович (1923—1977) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Жилин
 Жиляево — название нескольких населённых пунктов.